Доманиг () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Доманиг, Карл (1851—1913) — австрийский филолог, писатель и нумизмат.
  (1898—1985) — австрийский хирург.

См. также 
 Доманик